Fittstim avser:

 Fittstim – en nedsättande term på kvinnor i grupp
 Fittstim (bok) – en svensk antologi med feministiska texter som utkom år 1999
 Fittstim – min kamp – ett program från SVT